Сурхури — старинный чувашский праздник зимнего цикла, отмечаемый в период зимнего солнцестояния.

Сурхури обычно празднуется в течение одной недели. После принятия христианства, этот праздник совпал с христианским Рождеством (Раштав) и продолжается до Крещения ().

См. также 
 Обходные обряды
 Коляда

Примечания

Литература 
 Скворцов М. И. Культура чувашского края. Чебоксары, 1995. ISBN 5-7670-0697-0.

Ссылки 
 Сурхури на Чувашском культурном портале
 ТРАДИЦИИ , ОБРЯДЫ , ПРАЗДНИКИ
 НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК СУРХУРИ
 Сценарии праздников -Сурхури
 Хыпарсем: Сурхури
 Сурхури — YouTube
 Сурхури, сурхури…
 Тюменские чуваши отпразднуют сурхури
 Сурхури юррисем — Чăваш юррисем, юмахěсем, халапěсем
 Новогодний праздник сурхури
 Сурхури-праздник надежды на будущее
 Весело отметили «Сурхури» | Советская Чувашия
 Сурхури сăрипе сăйланма пухăнчĕç
 Самара встретила чувашский новогодний праздник «Сурхури»
 Самара встретила чувашский новогодний праздник «Сурхури»
 Фольклорный праздник «Сурхури» в Чубаевском сельском доме культуры

Чувашские праздники